Рахманово — топоним в России:

Населённые пункты 
 Рахманово — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Рахманово — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Рахманово — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Рахманово — село в Павлово-Посадском районе Московской области.
 Рахманово — село в Пушкинском районе Московской области.
 Рахманово — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Рахманово — деревня в Вадском районе Нижегородской области.
 Рахманово — деревня в Краснозоренском районе Орловской области.
 Рахманово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Рахманово — деревня в Куркинском районе Тульской области.
 Рахманово — село в Плавском районе Тульской области.
 Рахманово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Рахманово — село в Переславском районе Ярославской области.

Другое 
 Рахманово — железнодорожная платформа Московско-Курского отделения Московской железной дороги на линии Софрино — Красноармейск.

См. также 
 Рахманов
 Рахманова
 Рахмановка